Kerzendorf heißen folgende geographische Objekte:

 Kerzendorf (Ludwigsfelde), Ortsteil von  Ludwigsfelde,  Landkreis Teltow-Fläming,  Brandenburg 
 Kerzendorf (Lutherstadt Wittenberg), Ortsteil von Lutherstadt Wittenberg, Landkreis Wittenberg,  Sachsen-Anhalt